Mohsen Forouzan (3 de maio de 1988) é um futebolista profissional iraniano que atua como goleiro.

Carreira 
Mohsen Forouzan representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol